San Raymundo kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de San Raimundo, kommun i Departement Guatemala 
 San Raimundo, kommunhuvudort, Guatemala,